Wahlkreis Hautes-Alpes steht für folgende Wahlkreise in Frankreich:

 Wahlkreis Hautes-Alpes I
 Wahlkreis Hautes-Alpes II